Morangueiro — planta da família das rosáceas
Morango — fruto do morangueiro
Morangueiro (vinho) — tipo de vinho produzido de videiras híbridas (uva americana)
Fragaria vesca subsp. vesca — subspespécie de planta conhecida popularmente por morangueiro-bravo